Мауренбрехер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мауренбрехер, Вильгельм (1838—1892) — немецкий историк, педагог, профессор.
  (1874—1929) — германский пастор, публицист и политик.